Bardem es un apellido de origen catalán que comúnmente remite a los miembros de una familia de actor|actores y directores de cine españoles, entre los que destacan los siguientes:

Rafael Bardem Solé - Actor de cine español.

Juan Antonio Bardem - Director de cine español, hijo de Rafael Bardem.

Miguel Bardem - Director de cine español, hijo de Juan Antonio Bardem.

Pilar Bardem - Actriz española, hija de Rafael Bardem.
 
Carlos Bardem - Actor de cine español, hijo de Pilar Bardem.

Mónica Bardem - Actriz de cine y restauradora española, hija de Pilar Bardem.

Javier Bardem - Actor de cine español, hijo de Pilar Bardem.